Di seguito una lista di asteroidi dal numero 443001 al 444000 con data di scoperta e scopritore.

443001-443100 

|-
|443001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443002 - ||  ||  || WISE
|-
|443003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443006 - ||  ||  || WISE
|-
|443007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443020 - ||  ||  || WISE
|-
|443021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443033 - ||  ||  || CSS
|-
|443034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443040 - ||  ||  || CSS
|-
|443041 - ||  ||  || CSS
|-
|443042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443046 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443050 - ||  ||  || CSS
|-
|443051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443054 - ||  ||  || WISE
|-
|443055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443056 - ||  ||  || WISE
|-
|443057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443065 - ||  ||  || CSS
|-
|443066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443071 - ||  ||  || CSS
|-
|443072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443078 - ||  ||  || CSS
|-
|443079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443083 - ||  ||  || CSS
|-
|443084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443092 - ||  ||  || CSS
|-
|443093 - ||  ||  || CSS
|-
|443094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

443101-443200 

|-
|443101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443104 - ||  ||  || CSS
|-
|443105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443119 - ||  ||  || CSS
|-
|443120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443123 - ||  ||  || CSS
|-
|443124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443130 - ||  ||  || CSS
|-
|443131 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|443132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443133 - ||  ||  || CINEOS
|-
|443134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443138 - ||  ||  || CSS
|-
|443139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443143 - ||  ||  || CINEOS
|-
|443144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443150 - ||  ||  || CSS
|-
|443151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443153 - ||  ||  || CSS
|-
|443154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443155 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|443156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443158 - ||  ||  || CSS
|-
|443159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443166 - ||  ||  || CSS
|-
|443167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

443201-443300 

|-
|443201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443232 - ||  ||  || CSS
|-
|443233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443248 - ||  ||  || CSS
|-
|443249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443259 - ||  ||  || CINEOS
|-
|443260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443266 - ||  ||  || WISE
|-
|443267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443289 - ||  ||  || CSS
|-
|443290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443300 - ||  ||  || CSS
|-
|}

443301-443400 

|-
|443301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443303 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|443304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443330 - ||  ||  || WISE
|-
|443331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443353 - ||  ||  || CSS
|-
|443354 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|443355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443362 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443369 - ||  ||  || WISE
|-
|443370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443378 - ||  ||  || WISE
|-
|443379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443390 - ||  ||  || WISE
|-
|443391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

443401-443500 

|-
|443401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443402 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|443403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443420 - ||  ||  || WISE
|-
|443421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443431 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|443432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443435 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|443436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443444 - ||  ||  || WISE
|-
|443445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443449 - ||  ||  || WISE
|-
|443450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443453 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443454 - ||  ||  || CSS
|-
|443455 - ||  ||  || CSS
|-
|443456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443464 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|443465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443474 - ||  ||  || WISE
|-
|443475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443488 - ||  ||  || CSS
|-
|443489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443493 - ||  ||  || WISE
|-
|443494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

443501-443600 

|-
|443501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443505 - ||  ||  || CSS
|-
|443506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443540 - ||  ||  || WISE
|-
|443541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443560 - ||  ||  || CSS
|-
|443561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443583 - ||  ||  || CSS
|-
|443584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443585 - ||  ||  || WISE
|-
|443586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443591 - ||  ||  || CSS
|-
|443592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443593 - ||  ||  || WISE
|-
|443594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443599 - ||  ||  || CSS
|-
|443600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

443601-443700 

|-
|443601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443619 - ||  ||  || WISE
|-
|443620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443623 - ||  ||  || CSS
|-
|443624 - ||  ||  || WISE
|-
|443625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443657 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443658 - ||  ||  || CSS
|-
|443659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443660 - ||  ||  || CSS
|-
|443661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443662 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443682 - ||  ||  || CSS
|-
|443683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443692 - ||  ||  || CSS
|-
|443693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|443695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443698 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

443701-443800 

|-
|443701 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443702 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443703 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443704 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443705 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443706 - ||  || * || CSS
|-
|443707 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443708 - ||  || * || CSS
|-
|443709 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443710 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443711 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443712 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443713 - ||  || * || LINEAR
|-
|443714 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443715 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443716 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443717 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443718 - ||  || * || LONEOS
|-
|443719 - ||  || * || CSS
|-
|443720 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443721 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443722 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443723 - ||  || * || LINEAR
|-
|443724 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443725 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443726 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443727 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443728 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443729 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443730 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443731 - ||  || * || LINEAR
|-
|443732 - ||  || * || LINEAR
|-
|443733 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443734 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443735 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443736 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443737 - ||  || * || Siding Spring Survey
|-
|443738 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443739 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443740 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443741 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443742 - ||  || * || WISE
|-
|443743 - ||  || * || LINEAR
|-
|443744 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443745 - ||  || * || WISE
|-
|443746 - ||  || * || WISE
|-
|443747 - ||  || * || CSS
|-
|443748 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443749 - ||  || * || Siding Spring Survey
|-
|443750 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443751 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443752 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443753 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443754 - ||  || * || WISE
|-
|443755 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443756 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443757 - ||  || * || CSS
|-
|443758 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443759 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443760 - ||  || * || CSS
|-
|443761 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443762 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443763 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443764 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443765 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443766 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443767 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443768 - ||  || * || LINEAR
|-
|443769 - ||  || * || WISE
|-
|443770 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443771 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443772 - ||  || * || CSS
|-
|443773 - ||  || * || Siding Spring Survey
|-
|443774 - ||  || * || WISE
|-
|443775 - ||  || * || CINEOS
|-
|443776 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443777 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443778 - ||  || * || Siding Spring Survey
|-
|443779 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443780 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443781 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443782 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443783 - ||  || * || CSS
|-
|443784 - ||  || * || WISE
|-
|443785 - ||  || * || WISE
|-
|443786 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443787 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443788 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443789 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443790 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443791 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443792 - ||  || * || LONEOS
|-
|443793 - ||  || * || WISE
|-
|443794 - ||  || * || Mt. Lemmon Survey
|-
|443795 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|443796 - ||  ||  || Schmadel, L. D., Stoss, R.
|-
|443797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

443801-443900 

|-
|443801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443802 - ||  ||  || ODAS
|-
|443803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443809 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443810 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443815 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443820 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443821 - ||  || * || LINEAR
|-
|443822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443828 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443829 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443831 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443832 - ||  || * || LONEOS
|-
|443833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443834 - ||  || * || LONEOS
|-
|443835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443839 - ||  ||  || Kandler, J.
|-
|443840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443841 - ||  || * || LINEAR
|-
|443842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443843 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|443844 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443846 - ||  ||  || NEAT
|-
|443847 - ||  ||  || NEAT
|-
|443848 - ||  ||  || NEAT
|-
|443849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443850 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443856 - ||  || * || LONEOS
|-
|443857 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|443858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443864 - ||  || * || LINEAR
|-
|443865 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443868 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443870 - ||  || * || LINEAR
|-
|443871 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443872 - ||  || * || LINEAR
|-
|443873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443874 - ||  ||  || NEAT
|-
|443875 - ||  ||  || NEAT
|-
|443876 - ||  ||  || NEAT
|-
|443877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443878 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443879 - ||  ||  || NEAT
|-
|443880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443886 - ||  ||  || NEAT
|-
|443887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443900 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|443901 - ||  ||  || LINEAR
|}

443901-444000 

|-
|443901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443904 - ||  ||  || NEAT
|-
|443905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443908 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443913 - ||  ||  || CINEOS
|-
|443914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443915 - ||  ||  || NEAT
|-
|443916 - ||  ||  || Hönig, S. F.
|-
|443917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443918 - ||  ||  || NEAT
|-
|443919 - ||  ||  || NEAT
|-
|443920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443921 - ||  ||  || NEAT
|-
|443922 - ||  ||  || NEAT
|-
|443923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443924 - ||  ||  || LONEOS
|-
|443925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443926 - ||  ||  || NEAT
|-
|443927 - ||  ||  || NEAT
|-
|443928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443929 - ||  ||  || NEAT
|-
|443930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443932 - ||  || * || LONEOS
|-
|443933 - ||  || * || LINEAR
|-
|443934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443936 - ||  ||  || NEAT
|-
|443937 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|443938 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|443939 - ||  || * || LONEOS
|-
|443940 - ||  ||  || NEAT
|-
|443941 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|443942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443947 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443952 - ||  ||  || NEAT
|-
|443953 - ||  ||  || NEAT
|-
|443954 - ||  ||  || NEAT
|-
|443955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443961 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443962 - ||  ||  || NEAT
|-
|443963 - ||  ||  || NEAT
|-
|443964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443969 - ||  ||  || NEAT
|-
|443970 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|443971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443973 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443979 - ||  || * || Spacewatch
|-
|443980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443981 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|443982 - ||  ||  || NEAT
|-
|443983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443984 - ||  ||  || CSS
|-
|443985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443987 - ||  ||  || CINEOS
|-
|443988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443992 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|443993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|443995 - ||  ||  || NEAT
|-
|443996 - ||  ||  || CSS
|-
|443997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|444000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|444001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0443001